Нуржан Нурланбекович Нурсипатов (, род. 17 мая 1957 года, Аягузский район, Семипалатинская область, Казахская ССР) — казахстанский государственный деятель, депутат сената парламента Республики Казахстан от Павлодарской области (с 2017 года).

Биография 
Происходит из рода жастабан племени абак керей.

Окончил Высшие курсы Комитета государственной безопасности СССР, Карагандинский государственный университет.

Трудовую деятельность начал в 1973 году в комсомольском молодёжном коллективе.

С 1980 по 1982 годы — работал руководителем на разных участках сельскохозяйственной отрасли Семипалатинской области.

С 1982 по 1992 годы — оперуполномоченный, старший оперуполномоченный Аягозского районного отдела и управления Комитета государственной безопасности по Семипалатинской области.

С 1992 по 2006 годы — заместитель начальника отдела, начальник отдела, заместитель начальника управления, начальник управления, заместитель начальника службы, заместитель начальника департамента контрразведывательных, кадрового, информационно-аналитического, разведывательного, инспекторского подразделений центрального аппарата Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

С 2006 по 2007 годы — начальник управления Комитета национальной безопасности по городу Семей.

С 2007 по 2013 годы — первый заместитель начальника департамента Комитета национальной безопасности по Восточно-Казахстанской области.

С 2013 по 2017 годы — начальник департамента Комитета национальной безопасности по Павлодарской области. В мае 2015 года указом президента Нуржану Нурсипатову было присвоено звание генерал-майора национальной безопасности.

С 29 июня 2017 года — депутат сената парламента Республики Казахстан от Павлодарской области, член комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

Награды 
 Орден «Курмет» (2020 года)
 Почётный сотрудник Комитета национальной безопасности Республики Казахстан
 Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001)
 Медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан» (2005)
 Медаль «10 лет Астане» (2008)
 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011)
 Медаль «За вклад в обеспечение национальной безопасности»
 Медаль «Щит национальной безопасности» (І, ІІ, ІІІ степени)
 Медаль «За безупречную службу» (Казахстан) (І, ІІ, ІІІ степени)
 Медаль «Ветеран Комитета национальной безопасности Республики Казахстан»
 Медаль «Генерал-майор авиации Талгат Бегельдинов»
 Почетный гражданин Аягозского района Восточно-Казахстанской области.
 Почётная грамота МПА СНГ (2019)

Примечания

Ссылки 
 Личная страница депутата сената парламента Казахстана Нуржана Нурсипатова 

Выпускники Карагандинского государственного университета
Депутаты Сената Парламента Казахстана
Генерал-майоры (Казахстан)
Члены партии «Аманат»